Борис Бойко: Бойко, Борис Борисович (1923—1999) — советский физик, академик НАН Беларуси.
 Бойко, Борис — советский футболист, вратарь.